Асијенда де Гвадалупе има више значења:

 Асијенда де Гвадалупе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе, Ел Ранчо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе, Ла Ескоба (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе, Гвадалупе (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Асијенда де Гвадалупе (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику